Relais (französisch für ‚Ballübergabe‘; von altfranzösisch ‚zurücklassen‘) steht für:

 Relais, elektrisch betriebener und meist elektromagnetisch wirkender Schalter
 Signalrelais, ein Relais in der Eisenbahnsicherungstechnik
 Relais (Post), Station zum Auswechseln von Reit- oder Kutschpferden
 Funkrelaisstation, Funkstation für Übertragungen über große Strecken ohne direkte Verbindung
 Repeater, Signalregenerator zur Wandlung und Weiterleitung von empfangenen Signalen
 Relais-Modus, Arbeitsweise beim Simultandolmetschen, siehe Dolmetschen#Relais
 Relais (Militär), früher eine Reiterabteilung zur Nachrichtenübermittlung im Militär
 Relais (Festung), bei Festungsbauten der Weg zwischen Festungsmauer und Festungsgraben
 Ein pneumatisches Relais im Orgelbau dient der Impulsauffrischung oder Impulsverstärkung

Siehe auch:

 Relaiskette
 Le Relais
 Relais & Châteaux, Relaisstellwerk
 Verstärker (Begriffsklärung)